Азаматово — название населённых пунктов в России:

 Азаматово — село в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Азаматово — деревня в Алнашском районе Удмуртии.